Il seme cattivo (The Bad Seed) – romanzo di William March del 1954
 Il giglio nero (The Bad Seed) – film del 1956 diretto da Mervyn LeRoy
 The Bad Seed – EP dei The Birthday Party del 1983
 Il seme del male (The Bad Seed) – film per la televisione del 1985 diretto da Paul Wendkos
 The Bad Seed – film per la televisione del 2018 diretto da Rob Lowe